El Gran Premi d'Itàlia de motociclisme de 2013 fou la cinquena cursa de la temporada 2013 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Mugello (Scarperia, Itàlia) el dia 2 de juny de 2013.

Classificació

Moto GP

Moto2

Moto3

Referències 

Italia
Competicions motociclistes a Itàlia